Quoya (slak), een geslacht van slakken
 Quoya (plant), een plantengeslacht